

Lieux géographiques

En France 
 Dans la Haute-Marne
 Domremy-Landéville

 Dans la Meuse
 Domremy-aux-Bois
 Domremy-la-Canne

 Dans les Vosges
 Domrémy-la-Pucelle

Au Canada 
 Domremy, en Saskatchewan

Appellations 
Domrémy se retrouve aussi dans :
 la Bergère de Domrémy, un bateau ;
 la rue de Domrémy, une rue de Paris ;
 la rue de Domrémy, une rue de Lyon.